Osiedle Armii Krajowej w Nowej Soli
 Osiedle Armii Krajowej w Opolu
 Osiedle Armii Krajowej w Poznaniu
 Osiedle Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej
 Osiedle Armii Krajowej w Wieluniu

Armii Krajowej